The Flying Fool (1925), een film van Frank S. Mattison
The Flying Fool (1929), een film van Tay Garnett
The Flying Fool (1931), een film van Walter Summers